Анатолий Александрович Беркович (; 3 декабря 1938, Прилуки, Украинская ССР — 7 октября 2013, Санта-Моника, Калифорния)— советский и российский оперный певец, солист Челябинского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист России (1995).

Биография 
Анатолий Беркович родился 3 декабря 1938 года в городе Прилуки (Украинской ССР). С 1954 участвовал в заводской художественной самодеятельности, был руководителем Зеленодольского школьного хора (1965). В 1969 году окончил вокальный факультет Казанской консерватории (класс В. А. Лазько). Был солистом Казанского оперного театра (1969—1972), Кемеровской филармонии (1972—1973), Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки (1973—1999). За годы работы в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени М. И. Глинки спел ок. 30 партий. Концертный репертуар составляли романсы, песни разных народов. В 1999 году эмигрировал в США.

Награды 
 Заслуженный артист России (1995).

Работы в театре 
 «Евгений Онегин» П. Чайковский — Онегин
 «Пиковая дама» П. Чайковский — Елецкий
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Фигаро
 «Бал Маскарад» Дж. Верди - "Ренато"
 «Трубадур» Дж. Верди - "Ди Луна"
 «Травиата» Дж. Верди - "Жорж Жермон"
 «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарт — Фигаро
 «Богема» Дж. Пуччини — Марсель, Шонар
 «Тоска» Дж. Пуччини — барон Скарпиа, шеф полиции Рима
 «Царская Невеста» Н. Римский-Корсаков — Григорий Грязной
 «Снегурочка» Н. Римский-Корсаков — Мизгирь
 «Риголетто» Дж. Верди — Риголетто
 «Любовный напиток» Г. Доницетти — Белькоре
 «Летучая мышь» И. Штраус —  Фальк

Примечания

Литература 
 Иванова О. Ю. Опера в Челябинске: (Биогр. аннот. указ.). Ч., 1997.

Ссылки 
 Энциклопедия Челябинск: БЕРКОВИЧ Анатолий Александрович 
 Выступление в США в 2009 году 
 Вершины Анатолия Берковича // «Деловой Урал» (г. Челябинск), 5.02.1999

Персоналии:Челябинский театр оперы и балета им. М. И. Глинки
Персоналии:Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Выпускники Казанской консерватории